Swedish Hockey League, een Zweedse ijshockeyorganisatie
SHL (motorfiets), een Pools historisch motorfietsmerk